

Sigle 
 Neue Deutsche Biographie – dizionario biografico in lingua tedesca
 Non-Directional Beacon – radiofaro per la navigazione aeronavale strumentale
 Nota del blogger – acronimo che indica generalmente che la nota che la precede non ha una fonte bibliografica, ma è da considerarsi comunque attendibile in quanto il blogger si assume la responsabilità della sua provenienza; è talvolta utilizzata anche per indicare l'autore di una breve digressione o chiarificazione inerente al testo

Codici 
 NDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nouadhibou (Mauritania)